Arthur Acheson peut désigner :

  (1688-1748), fils de Nicholas Acheson,  baronnet ;
 Arthur Acheson,  comte de Gosford (1744/45-1807), petit-fils du précèdent; le titre de  a été créé pour lui.